Генерал танковых войск () — должностное воинское звание генеральского состава в Вооруженных силах Германии (Вермахт, Бундесвер).

В Вермахте звание генерала танковых войск находилось по старшинству между генерал-лейтенантом и генерал-полковником.

Это звание правильнее называть «генерал рода войск», потому что оно приравнивалось к чинам, то есть воинское звание определённой воинской должности:
 Хеер (сухопутные войска)
 Генерал от инфантерии ()
 Генерал от кавалерии ()
 Генерал от артиллерии ()
 Генерал горных войск ()
 Генерал инженерных войск ()
 Генерал войск связи ()
 Генерал обер штабсарцт ()

 Люфтваффе
 Генерал авиации ()
 Генерал зенитных войск ()
 Генерал парашютных войск ()
 Генерал войск связи авиации ()
 Генерал люфтваффе ()

Введено в 1935 году.

В войсках СС соответствовало званию обергруппенфюрер СС и генерала Ваффен-СС.

В танковых войсках бундесвера генерал танковых войск является начальником учебного центра бронетанковых войск в Мунстере.

Список генералов танковых войск

Генералы танковых войск Вермахта

Генералы танковых войск Бундесвера

Фотогалерея

См. также 
 Генерал (США)
 Генерал от кавалерии
 Маршал рода войск
 Воинские звания в бундесвере

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Воинские звания германской армии, 1933—1945

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания Вооружённых сил Германии
Танковые войска